Nikola Vidović je lahko:
 Nikola Vidović (general)
 Nikola Vidović (športnik)